Wolfgang Alber ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Alber (Sänger) (vor 1630–vor 1667), österreichischer Sänger (Tenor) 
 Wolfgang Alber (Journalist) (* 1948), deutscher Journalist und Kulturwissenschaftler